Lusitano bezeichnet

 eine portugiesische Pferderasse, siehe Lusitano
 eine Rebsorte, siehe Lusitano (Rebsorte)
 

Lusitano ist der Name folgender Personen:

 Amato Lusitano (latinisiert Amatus Lusitanus, eigentlich João Rodrigues de Castelo; 1511–1568), portugiesisch-jüdischer Arzt und Botaniker;  gilt als einer der Entdecker des Blutkreislaufes
 Vicente Lusitano, portugiesischer Komponist und Musiktheoretiker des 16. Jahrhunderts
 Zacutus Lusitanus (Zacuto Lusitano, auch Abraham Zacuth; * 1575 als Manuel Alvares de Távora; † 1642), portugiesisch-holländischer Arzt und Medizinhistoriker